Hualong bezeichnet:

 Hualong (化隆回族自治县), autonomer Kreis der Hui im Regierungsbezirk Haidong der chinesischen Provinz Qinghai
 Hualong (Puyang) (华龙区), Stadtbezirk der Stadt Puyang in der chinesischen Provinz Henan
 Hualong (Panyu) (化龙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Panyu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Hualong (Weifang) (化龙镇), Großgemeinde der Stadt Weifang in der chinesischen Provinz Shandong
 Hualong (Wangcang) (化龙乡), Gemeinde im Kreis Wangcang der chinesischen Provinz Sichuan
 Hualong (Guang’an) (化龙乡), Gemeinde im Stadtbezirk Guang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hualong (Honggu) (华龙街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Honggu in der chinesischen Provinz Gansu
 Hualong (Huaying) (华龙街道), Straßenviertel der Stadt Huaying in der chinesischen Provinz Sichuan
Hualong Yi Hao Atomkraftwerkstyp